Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Waske che ha battuto in finale Wang Yeu-tzuoo 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wang Yeu-tzuoo (finale)
 Alexander Waske (Campione)
 Michael Berrer (semifinali)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Michal Mertiňák (semifinali)
 Jan Mertl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2006